Саади или ас-Саади от арабского имени «Саад» () — «счастье». Имеет тот же корень, что и Саид, Сауд и Масуд.

Персоналии
 Саади (ок. 1181—1291) — персидский поэт-моралист, представитель практического, житейского суфизма.
 Саади, Эльвира Фуадовна (род. 1952) — советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка.
 Саади, Отман (1930—2022) — алжирский писатель, дипломат и политик.
 Саади Каддафи (род. 1973) — ливийский футболист, нападающий сборной Ливии. Сын Муаммара Каддафи, бизнесмен, политик.
 Абдрахман Саади (1889—1956) — известный востоковед, специалист в области истории татарской и узбекской литературы.
 Абдуррахман ибн Насир ас-Саади (1889—1957) — известный исламский богослов и толкователь Корана.